Жадановка (), село,
Тарановский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321786005. Население по переписи 2001 года составляет 50 (23/27 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Жадановка находится в месте впадения Кнышева (Иськова) яра в Ольшанку, на правом берегу реки Ольшанка; 
выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположен посёлок Беспаловка, 
ниже по течению на расстоянии в 5 км — село Высочиновка.

На реке сделано несколько запруд.
Возле села много садовых участков.

Происхождение названия 
Украинское жадати переводится как желать.
На территории Украины 2 населённых пункта с названием Жадановка.

История 
 1685 — дата основания.
 В середине 19 века здесь находился хутор Тимошевской.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Змиёвского района